

Liste der Internationalen Konferenzen des Roten Kreuz und Roten Halbmondes 

Quelle:

Literatur 
 Hans Haug: Menschlichkeit für alle : Die Weltbewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes. 3. Auflage. Bern/ Stuttgart/ Wien 1995, ISBN 3-258-05038-4.
 IKRK / Föderation: Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement. 14. Auflage. IKRK, Genf 2008, ISBN 978-2-940396-01-6. (PDF-Datei; 5 MB)
 IKRK: International Conference of the Red Cross and Red Crescent; In: International Review of the Red Cross, Nr. 876, 2009 (PDF-Datei; 4 MB)

Weblinks 
 Webpräsentation der Internationalen Konferenz
 Resolutionen der XXXI. Internationalen Konferenz des Roten Kreuz und Roten Halbmondes

Siehe auch

Einzelnachweise 

Rotes Kreuz
Humanitäre Hilfsorganisation
Internationale Organisation
Organisation (Genf)
Völkerrecht